

Persone 
 Antonio Landriani (1410-1461) – militare italiano
 Benedetto Landriani (1650-1730) – presbitero italiano
 Gaetano Landriani (1837-1899) – architetto italiano
 Gerardo Landriani Capitani (...–1445) – cardinale italiano
 Guido Landriani (1159-1190) – condottiero e politico italiano
 Lucrezia Landriani (1440–...) – amante di Galeazzo Maria Sforza
 Marsilio Landriani (1751-1815) – chimico e docente italiano
 Marsilio Landriani (...–1609) – vescovo cattolico italiano
 Paolo Landriani (1757-1839) – pittore scenografico e architetto italiano
 Paolo Camillo Landriani (1562-1618) – pittore italiano

Altro 
 Landriani, o da Landriano – casato della nobiltà milanese

Pagine correlate 
 Palazzo Landriani